Asphalt peut désigner :
 Asphalt, un jeu vidéo sorti en 1986 et développé par Ubisoft ;
 Asphalt, une série de jeux vidéo lancée en 2004, développé par Gameloft et édité par Ubisoft.
Asphalt est un film autrichien réalisé par Harald Röbbeling sorti en 1951.